Fáfnir – nome di un celebre drago della mitologia norrena
Fafnir – azienda automobilistica con sede ad Aquisgrana
Bramo 323 Fafnir – motore aeronautico tedesco